Milénium může označovat:

 tisíciletí
 Divadlo Milénium, dnes RockOpera Praha
 Milénium (Ondřej Neff) – vědeckofantastickou knižní trilogii Ondřeje Neffa
 Millennium (švédská minisérie) – kriminální knižní trilogii Stiega Larssona
 Milénium (pořad) – televizní pořad České televize, futurologický magazín
 Milénium (seriál) – americký televizní seriál (1996–1999), někdy též pod názvem Millennium

viz též:
 Millennium

Externí odkazy